Pierre Alexandre Belladen, né en 1871 à Tarascon, mort en 1920, est un peintre français.

Biographie
Fils de Pierre Louis Belladen (né le , à Tarascon), Pierre Alexandre Belladen est un des membres du Groupe des Treize d'Avignon. Installé à Avignon, il participe avec les Treize à une première exposition le  qui connut un franc succès, suivie d'une seconde et dernière exposition du groupe le .

Bibliographie
 Jacques Marseille (sous la direction de), Dictionnaire de la Provence et de la Côte d'Azur, Éditions Larousse, Paris, 2002

Notes et références

Article connexe 
 Groupe des Treize

Peintre français du XXe siècle
Peintre provençal
Groupe des Treize
Naissance en 1871
Naissance à Tarascon (Bouches-du-Rhône)
Décès en 1920
Lieu de décès inconnu
Belladen